Morarji Desai (1896-1995), Indiaas politicus
Anita Desai (1937), Indiaas auteur
Kiran Desai (1971), Indiaas auteur